Pitch Shifter – efekt muzyczny zwany  harmonizerem
 Pitch Shifter – brytyjski zespół wykonujący industrial metal